Dans la mythologie grecque, Agrios et Thoas ou Thoôn, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), sont des Géants. Lors de la Gigantomachie, ils sont vaincus par les Moires armées de leurs massues de bronze. Ils ont été créés pour tuer les Parques\Moires, et donc arrêter les prophéties.

Sources 
  (I, 6, 2).
  (Préface).

Géant grec
Progéniture de Gaïa
Frères et sœurs dans la mythologie